|-
| 134701 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134702 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134703 - ||  || 2 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134704 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134705 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134706 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134707 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134708 - ||  || 14 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134709 - ||  || 14 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134710 - ||  || 7 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134711 - ||  || 13 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134712 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134713 - ||  || 5 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134714 - ||  || 12 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134715 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134716 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134717 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134718 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134719 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134720 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134721 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134722 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134723 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134724 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134725 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134726 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134727 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134728 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134729 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134730 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134731 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134732 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134733 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134734 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134735 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134736 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134737 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134738 - ||  || 13 ianuarie 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 134739 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134740 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134741 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134742 - ||  || 14 ianuarie 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 134743 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134744 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134745 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134746 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134747 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134748 - ||  || 28 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 134749 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134750 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134751 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 134752 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134753 - ||  || 3 februarie 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 134754 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134755 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134756 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134757 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134758 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134759 - ||  || 1 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 134760 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134761 - ||  || 8 februarie 2000 ||  || 
|-
| 134762 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134763 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134764 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134765 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134766 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134767 - ||  || 11 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134768 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134769 - ||  || 25 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134770 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134771 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134772 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134773 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134774 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134775 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134776 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134777 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134778 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134779 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134780 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134781 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134782 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134783 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134784 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134785 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134786 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134787 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134788 - ||  || 25 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134789 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134790 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134791 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134792 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134793 - ||  || 5 martie 2000 ||  || 
|-
| 134794 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134795 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134796 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134797 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134798 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134799 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134800 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-